ФК «Адміра» (Відень) у сезоні 1921—1922 — 17-й сезон австрійського футбольного клубу «Адміра» (Відень).

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі 
 16.07.1921,  Reichenberger — Admira Wien — 3:2
 17.07.1921,  Deutscher FC Reichenberg — Admira Wien — 1:5
 18.07.1921,  Ballspielclub Jablonec — Admira Wien — 1:6
 19.07.1921,  FK Lobositz — Admira Wien — 3:3
 22.07.1921,  SK Litomerice — Admira Wien — 1:6
 23.07.1921,  Sturm Karditz — Admira Wien — 2:2
 24.07.1921,  Marienbader SK — Admira Wien — 1:3 (Ратбауер — Й.Кліма, 1, 59, Фронедер, 48)
 Адміра: Візер, Цінак, Воці, Фюрлінгер, Кох, Вайгль, Фронедер, Й.Сколаут, Фегер, Й.Кліма, Отт
 28.07.1921,  SV Komotau — Admira Wien — 3:5
 30.07.1921,  Nuselsky SC Prag — Admira Wien — 2:3
 31.07.1921,  Union Zizkov — Admira Wien — 9:1
 02.04.1922,  DSV Troppau — Admira Wien — 4:4
 16.04.1922,  SC Hradec Kralove — Admira Wien — 2:5
 17.04.1922,  SC Hradec Kralove — Admira Wien — 8:1
 28.05.1922,  MTK Bratislava — Admira Wien — 1:2 (? — Й.Кліма, Шірль)

Посилання 
 Статистика у чемпіонаті 
 Кубок Австрії 
 Товариські міжнародні матчі австрійських клубів 

1921–1922
Адміра